Solid state drive (SSD), ook wel of RAM-disk genoemd, voor de opslag van (computer)gegevens.
Solid state (elektronica), een term uit de elektronica.
Solid State Records (jazzlabel), een jazzplatenlabel in de Verenigde Staten.
Solid State Records (christelijk label), een label dat zich richt op christelijke metal- en punkmuziek.
Halfgeleiderrelais, een elektronische schakelaar.
Vastestofchemie, het onderdeel van de scheikunde dat zich bezighoudt met de chemische analyse van vaste stoffen.
Vastestoflaser, een laser (licht) waarbij het actieve medium een vaste stof is.
Vastestoffysica, onderzoek naar de fysische eigenschappen bij materialen op microscopische schaal.